Bunisari (Agrabinta), een plaats in de Indonesische provincie West-Java
Bunisari (Cigugur), West-Java
Bunisari (Malangbong), West-Java
Bunisari (Pakuhaji), Bantam
Bunisari (Warungkondang), West-Java